Hockgraben ist ein Gewässername:

 Hockgraben (Bodensee), nördlicher Zufluss des Bodensees bei Petershausen, Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hockgraben (Neuseser Bach), rechter Oberlauf des Neuseser Bachs (zur Wiesent, zur Regnitz) bis in Niedermirsberg, Stadt Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern